Un corniaud est un chien bâtard ou une personne sotte. C'est également un titre d'œuvre notamment porté par :
 Deux Corniauds contre Hercule (Maciste contro Ercole nella valle dei guai), un film italien de Mario Mattoli avec Franco et Ciccio sorti en 1961 ;
 Deux Corniauds en chasse (Sedotti e bidonati), un film italien de Giorgio Bianchi avec Franco et Ciccio sorti en 1964 ;
 Deux Corniauds contre Cosa Nostra (I due mafiosi), un film italien de Giorgio Simonelli avec Franco et Ciccio sorti en 1964 ;
 Deux Corniauds au Far West (Due mafiosi nel Far West), un film italien de Giorgio Simonelli avec Franco et Ciccio sorti en 1964 ;
 Le Corniaud, un film français de Gérard Oury sorti en 1965 ;
  (Per un pugno nell'occhio), un film italien de Michele Lupo avec Franco et Ciccio sorti en 1965 ;
 Deux Corniauds en folie (I barbieri di Sicilia), un film italien de Marcello Ciorciolini avec Franco et Ciccio sorti en 1967 ;
 Trois Corniauds en vadrouille (Olsenbanden), un film norvégien de  sorti en 1969 ;
 Deux Corniauds dans la brousse (Due bianchi nell'Africa nera), un film italien de Bruno Corbucci avec Franco et Ciccio sorti en 1970 ;
 Deux Corniauds au régiment (Armiamoci e partite!), un film italien de Nando Cicero avec Franco et Ciccio sorti en 1971 ;
 Les Trois Corniauds (The Three Stooges), un film américain de Peter et Bobby Farrelly sorti en 2012 ;